Вильям Скотт Фергюсон (; 11 ноября 1875, Маршфилд, Остров Принца Эдуарда — 28 апреля 1954, Кембридж) — американский историк-антиковед.

Сын канадского фермера и политика Дональда Фергюсона и Элизабет Скотт Фергюсон.

Обучался в университете Макгилла в Монреале, где в 1896 получил степень бакалавра, и в Корнеллском университете, где в 1897 стал магистром, а в 1899 получил докторскую степень. Продолжил образование в Берлине и Афинах.

По возвращении в США работал преподавателем греческой и римской истории в Калифорнийском университете в Беркли. В 1906—1907 занимался исследованиями в Институте Карнеги в Вашингтоне; в то же время был назначен адъюнкт-профессором в Беркли. В 1908 он поступил помощником профессора в Гарвардский университет, с 1912 профессор древней истории, с 1929 Маклиновский профессор древней и современной истории. В 1913—1914 работал профессором Американской школы классических исследований в Афинах. В 1939—1942 был деканом факультета искусств и науки, в 1945 вышел в отставку.

Воспитал большое количество учеников и оказал значительное влияние на американское антиковедение. В докторской диссертации «Афинские архонты III и II веков до Р. Х.» (1899) вывел правило, согласно которому архонт-эпоним также занимал должность председателя Буле. Эта закономерность, получившая название «закона Фергюсона», имела большое значение для уточнения античной хронологии.

Кроме этого опубликовал работы по истории и культуре эллинистического периода, курс лекций по греческому империализму (1913), и участвовал в создании Кембриджской древней истории. Капитальная монография «Эллинистические Афины. Исторический очерк» (1911) стала классической и оставалась единственной обобщающей работой по истории Афин эллинистического времени, вплоть до издания в 1995 книги Христиана Хабихта.

В 1951 была учреждена премия Вильяма Скотта Фергюсона для студентов Гарварда за лучшее эссе. Среди получивших эту награду был Джон Робертс.

Публикации 
 The Athenian Secretaries. — N. Y.: Macmillan, 1898
 The Athenian Archons of the Third and Second Centuries Before Christ. — Ithaca, N. Y.: Andrus & Church, 1899
 Hellenistic Athens, an historical essay. — London: Macmillan, 1911
 A History of the Ancient World. — N. Y.: C. Scribner's sons, 1912
 Greek Imperialism. — Boston — N. Y.: Houghton Mifflin company, 1913
 Ancient History // The Harvard Classics, Volume 51 (1914)
 Plutarch // The Harvard Classics, Volume 51 (1914)

Литература 
 Biographical Dictionary of North American Classicists. — London: Greenwood Press, 1994. — ISBN 978-0-313245-60-2, p. 172—174

Антиковеды США
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Корнеллского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Профессора Гарвардского университета